De St Helens Rugby League Football Club (met als bijnaam Saints) is een professionele Rugby League club uit St. Helens, Merseyside, Engeland. St Helens RFC komt uit in de Europese Super League. In 1890 is hun thuisstadion, Knowsley Road ook bekend onder de naam GPW Recruitment Stadium, gebouwd, in het stadion is ruimte voor 17.500 personen. In 1895 waren ze een van de 22 teams die onderdeel uitmaakten van de oprichting van de Northern Rugby Football Union. De hoofdcoach van het team is Daniel Anderson.

St Helens Team 2009 
Team indeling bekend van 21 november 2008:

Prijzen 
Winnaar van de Challenge Cup:
 1955-56
 1960-61
 1965-66
 1971-72
 1975-76
 1996
 1997
 2001
 2004
 2006
 2007

Winnaar van de Super League
 1996
 1999
 2000
 2002
 2006
 2014

Winnaar van de World Cup Challenge
 2001
 2007

Externe link 
 Site van St Helens RFC

Engelse rugbyclub
Sport in Merseyside